Dororo (mangá) — de Osamu Tezuka
Dororo (filme) — de Akihiko Shiota

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão